Фуэ́нте-А́ламо-де-Му́рсия ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мурсия в составе автономного сообщества Мурсия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Картахена. Занимает площадь 273 км². Население — 15193 человека (на 2010 год).

Покровителями города считаются святой Агустин де Ипона и святая дева дель Росарио.

История 
Город основан в 1700 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web del Ayuntamiento
 Fuente Álamo Web
 Museo de Fuente Álamo
 La Pinilla

Муниципалитеты Мурсии